Alexi Casilla (1984-), joueur dominicain de baseball ;
 Kiko Casilla (1986-), joueur espagnol de football ;
 Santiago Casilla (1980-), joueur dominicain de baseball.